Пе́тер Ро́сенкранс Лёвенкранс (; ) — датский футболист, нападающий и крайний полузащитник. Участник чемпионата мира 2002 года.

Карьера 
Профессиональная карьера Петера началась в 1998 году, когда он, выступая за юношескую сборную страны, был замечен представителями клуба «АБ» из Копенгагена. Став главным открытием сезона 1998/99, Петер отыграл за эту команду ещё один сезон, а в 2000 году перешёл в шотландский «Рейнджерс». Шесть сезонов Лёвенкранс провёл в составе шотландского гранда. В 2006 году его хотели видеть в своих рядах несколько европейских клубов, включая итальянскую «Рому», но Петер выбрал «Шальке 04».

В сезоне 2008/09 он перестал попадать в состав (не провёл ни одной игры), и в январе 2009 по обоюдному согласию контракт был разорван. 23 января 2009 года подписал контракт с «Ньюкасл Юнайтед» до конца сезона. В июле 2009 года у Лёвенкранса закончился контракт, и он покинул «Ньюкасл», но вернулся в команду 1 сентября, подписав новый контракт на три года.

Выступления в сборной 
Дебютировал в сборной Дании 12 февраля 2002 года в матче с Саудовской Аравией. Всего за главную сборную страны сыграл 21 матч и забил 1 гол. За различные молодёжные сборные сыграл 21 матч, забил 12 голов.

Достижения 
 Лучший молодой футболист Дании: 1998
 Чемпион Шотландии: 2003, 2005
 Обладатель Кубка Шотландии: 2002, 2003
 Обладатель Суперкубка Шотландии: 2002, 2003

Выступления:

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на Footballdatabase.com
 Профиль на Fussballdaten.de
 Профиль на сайте Датского футбольного союза

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Футбольные тренеры Дании
Тренеры ФК «Фремад Амагер»